Hadis Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Hadis Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Hadis Lerr är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Geghmaghan Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer öster om Hadis Lerr. Närmaste större samhälle är Abovyan,  kilometer sydväst om Hadis Lerr. 

Trakten runt Hadis Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Hadis Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre